Kallé steht für:

 Kallé (Ethnie), eine afrikanische Ethnie in Niger

Kallé ist der Künstlername von:

 Pépé Kallé (1951–1998; eigentlich Kabasele Yampanya), kongolesischer Musiker und Sänger